Neue Front steht für:

 Neue Front, politische Gruppierung in der Schweiz
 Die Neue Front, Zeitung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands

Siehe auch:
 Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, politische Organisation in Deutschland